Kinas kvindefodboldlandhsold er det nationale fodboldhold i Kina. Det administreres af forbundet Football Association of the People's Republic of China (CFA).

Holdet spillede sin første kamp i 1986 og har gennem tiderne været meget dominerende i asiatisk kvindefodbold (har vundet Asienmesterskabet otte gange). Den bedste præstation ved et verdensmesterskab var en andenplads i 1999 efter et nederlag i finalen til USA. Kina var desuden vært for VM 2007, hvor landsholdet nåede til kvartfinalen.

Resultater

Olympiske lege

Verdensmesterskabet

Aktuel trup 
Følgende 23 spillere blev indkaldt til Kinas trup til VM i fodbold for kvinder 2019 i Frankrig.

Landstræner:  Jia Xiuquan

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold